Matará o Matara puede referirse a:

 los mataraes, etnia amerindia que vivía en la región del Chaco Austral (actual Argentina);
 Matará, población de por mataraes sometidos a los españoles, existente entre fines del siglo XVI y comienzos del XVII en la actual Argentina;
 Matará, localidad del departamento Juan F. Ibarra, Provincia de Santiago del Estero, Argentina;
 Villa Matará, localidad del departamento Sarmiento, Provincia de Santiago del Estero, Argentina;
 Distrito de Matara, distrito del Perú;
 Matara, ciudad de Sri Lanka;
 Distrito de Matara, subdivisión de la provincia Sur en Sri Lanka.